Матусово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матусово — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Матусово — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Матусово — бывшая деревня (пустошь) Повельского стана Дмитровского уезда, сейчас Дмитровского района Московской области.